Перепе́чин — русская фамилия:

Известные носители:

 Перепечин, Александр Иванович (1745—1801) — русский писатель и поэт.
 Перепечин, Иван Михайлович (?—1819) — капитан 1-го ранга, участник Чесменского морского сражения
 Перепечин, Михаил Романович (1924—1989) — Герой Советского Союза
 Перепечин, Пётр Мартынович (1915—1982) — Герой Советского Союза



Примечания